Qasımov ist der Familienname folgender Personen:

 Alim Qasımov (* 1957), aserbaidschanischer Mughamsänger
 Eldar Qasımov (* 1989), aserbaidschanischer Sänger
 Elmar Qasımov (* 1990), aserbaidschanischer Judoka